Герлинген () — город в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.

Подчинён административному округу Штутгарт. Входит в состав района Людвигсбург. Население составляет 19 025 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 17,54 км². Официальный код — 08 1 18 019.

В Герлингене расположена штаб-квартира фирмы Robert Bosch GmbH.

Примечания

Ссылки 

 Официальная страница

Города Баден-Вюртемберга